Александър Куюнджиски () е виден северномакедонски писател, хуморист, сатирик.

Биография 
Роден е на 1 октомври 1946 година в малешевската паланка Пехчево, тогава в комунистическа Югославия, днес Северна Македония. От 1953 до 1961 година учи в основното училище „Ванчо Китанов“ в родния си град, а след това в гимназията „Ацо Русковски“ в Берово. В 1963 година семейството му се преселило в Куманово и Александър продължава образованието си в гимназията „Гоце Делчев“.

В 1965 година започва да учи история на литературата и македонски език във Философския факултет на Скопския университет. Докато учи започва да пише поезия и сатирично-хумористични текстове и да рисува карикатури. Започва да сътрудничи а хумористичните списания „Остен“, „Весели свет“, „Йеж“ и „Осмех“ и публикува и в хумористичните рубрики на вестници и списания като „Млад борец“, „Студентски збор“, „Вечер“ и „Журнал“. Дипломира се на 2 октомври 1969 година. На 16 октомври 1969 година започва да работи в Радио Скопие, първоначално в информационно-политическата редакция, а от февруари 1970 до март 1981 година в забавно-хумористичната редакция. От март 1981 година до юни 1984 година работи в Редакцията за емисии за деца на Радио Скопие. След това преминава на работа в Съюза на ловните организации на Македония.

Куюнджиски започва да пише поези още в уиверситета. След 1972 година започва да пише и публикува по-интезивно. Създава голям брой поетични, прозаични и драматични дела за деца и за възрастни. От 1981 година започва да пише предимно литература за деца и юноши. От 1 юли 1990 година започва да работи като професионален писател – в 1994 година публикува 18 книги.

Библиография

Награди

Бележки 

Членове на Дружеството на писателите на Македония
Северномакедонски детски писатели
Северномакедонски карикатуристи
Северномакедонски журналисти
Северномакедонски писатели
Родени в Пехчево